Passwarden — це програмне забезпечення для керування паролями, доступне для Android, iOS, macOS і Windows, браузерів і у формі веб-програми.

Passwarden розроблено KeepSolid Inc, американською компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Заснована в 2013 році компанія KeepSolid надає програмне забезпечення для кібербезпеки та анонімності, а також рішення для продуктивності в інтернеті. Засновником компанії є українець Василь Іванов,  також співзасновниками є Василь Дьяконов, Олег Бочарніков, Ігор Біденко. Більша частина її команди перебуває в Одесі, Україна.

Історія
Passwarden був офіційно випущений у 2020 році для Android, iOS, macOS та Windows, а також у формі розширень для браузера та веб-додатку.

З дня запуску  KeepSolid  пропонує Passwarden як окремий додаток і як частину програмного пакету MonoDefense® .

У 2022 році Passwarden додав спеціальну функцію Security Dashboard .

Технологія
Passwarden має настільні програми для Windows і macOS і мобільні програми для iOS і Android. Програма також доступна як розширення для браузерів Mozilla Firefox, Safari, Edge і Google Chrome, а також як веб-програма.

Passwarden підтримує протоколи AES-256 і ЕС р-384 для наскрізного шифрування даних. Програмне забезпечення використовує головний пароль і двофакторну автентифікацію (у формі одноразових кодів, які надсилаються на електронну пошту користувача) для захисту облікового запису користувача.

Додаткові можливості
Окрім функцій, звичайних для менеджера паролів, Passwarden пропонує кілька власних функцій. Одним із них є "режим під примусом", який дозволяє користувачам приховувати частину збереженої інформації. Інша — це інформаційна панель безпеки, яка інформує користувачів про проблеми з безпекою їхніх даних (наприклад, слабкі або повторно використані паролі або дані для входу користувача, які з’являються в Інтернеті через витік безпеки).
Passwarden пропонує три варіанти персональної або сімейної підписки: місячну, річну або довічну.

Доступ для українців 
KeepSolid надає безкоштовний доступ до VPN Unlimited та Passwarden для українських користувачів, блокування російського трафіку та припинення співпраці з Росією.
Про це також йдеться в різних джерелах: RootNation, , HiTechExpert , Pingvin.pro , ZN.UA .
Також компанія KeepSolid перераховує до 30% власних прибутків на потреби української армії.

Інші продукти
MonoDefense: це набір додатків безпеки, включаючи повнофункціональні версії VPN Unlimited, Passwarden, DNS Firewall і SmartDNS.
VPN Unlimited: програма VPN, яка шифрує веб-трафік пристрою та направляє його через віддалений сервер VPN, щоб замаскувати його IP-адресу.
SmartDNS від KeepSolid: сервіс, який надає доступ до регіонально заблокованих веб-сайтів і запобігає падінню швидкості під час перегляду веб-сторінок.
DNS Firewall від KeepSolid: рішення для безпеки мережі, яке перехоплює розпізнавання DNS для відомих шкідливих веб-сайтів і захищає  пристрої від зараження зловмисним програмним забезпеченням.
Goals від KeepSolid: онлайн і офлайн інструмент для керування проектами, встановлення цілей, співпраці з командами та призначення завдань.
Приватний браузер від KeepSolid: браузер для смартфонів (на базі iOS і Android), який використовує технологію VPN для шифрування трафіку користувачів.

Рецензії
“Відповідно до огляду TechRadar  у 2021 році: «Passwarden — чудовий менеджер паролів для окремих осіб і невеликих команд». TechRadar пише, що Passwarden є «не найдешевшою опцією для індивідуальних користувачів», але відзначає такі переваги додатка як спільні сховища та двофакторну автентифікацію: «Він пропонує двофакторну автентифікацію для додаткової безпеки та дозволяє ділитися своїми сховищами з будь-якими користувачами»

Також огляди цього програмного забезпечення можна знайти на шпальтах CyberNews,, RushRadar , BestReviews , VpnGuides.nl , DataProt , CompareCamp.

Посилання

Менеджери паролів